Тлашкала или Тласкала се може односити на:

 Тлашкала (држава)

 Тлашкала (град)

 Тлашкала (бивша држава)

 Тлашкала (бивша територија)